Wojciech Wolski (1930–2021) – polski inżynier, zajmujący się hydrotechniką i geotechniką
 Wojtek Wolski – kanadyjski hokeista